26 км, 26-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

населённые пункты 
 26 км — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) в Томском районе Томской области, входит в состав Межениновского сельского поселения
 26 км — разъезд, Григорьевский сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области.
 26 км — прежнее название упразднённого в 2012 году населённого пункта (тип: железнодорожная будка) 981 км в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 26 км — прежнее название упразднённого в 1998 году населённого пункта (тип: железнодорожная будка) 984 км в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

железнодорожные объекты

26 км — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области.
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Код 014569
 26 км (платформа ЮУЖД) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 804649
 26 км — прежнее название платформы Земледелец в Оренбургской области.
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 873615
 26 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 598164
 26 км — пост, Калининградская железная дорога. Код 103118.
 26 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863223
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 178542
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 282411
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 605457
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 608883
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 633086
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 658539
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812429
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 905784
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Амурская область). Код 951759
 26 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 295322
 26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Крымская железная дорога. Код 856770

26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 493418

26 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 731912